ISB est un sigle pouvant signifier :
 Institut suisse de bioinformatique ;
 Incredible String Band ;
 International School of Boston (en français, Lycée international de Boston) ;
 Image & son Brest, une université française ;